Estrella ou La Estrella (en espagnol étoile) peut faire référence à :

Lieux
 La Estrella une commune de Région O'Higgins
 La Estrella, commune du Panama
 La Estrella une municipalité de Colombie
 La Estrella un village de la province de Tolède
 Estrella station du métro de Madrid
 Estrella station du métro de Medellin en Colombie

Personnalités 

 Miguel Ángel Estrella (1940–2022), pianiste argentin
 Rafael Estrella Ureña, président de la République dominicaine
 Víctor Estrella, joueur de tennis de la République dominicaine
 Ulises Estrella (1939-2014), poète équatorien

Divers 
 Alfonso und Estrella, opéra de Franz Schubert
 Estrella TV, chaîne de télévision américaine en langue espagnole
 11697 Estrella, planète mineure
 Estrella, un service de train de nuit espagnol
 Estrella Damm est une marque de bière pils espagnole

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme